Resultados do 53rd Uddeholm Swedish Rally.

Classificação Final 
Veja ao lado a classificação final:

Abandonos

Ver também 
 World Rally Championship 2004

Referências 
 

World Rally Championship 2004